Rother steht für:
 Rother (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bergverlag Rother, deutscher Verlag
 König Rother, mittelhochdeutsche Reimdichtung

Rother ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Rother District, District in der Grafschaft East Sussex, England
 River Rother (Ärmelkanal), Fluss in Ost-Sussex und Kent
 River Rother (River Arun), Nebenfluss des Arun in West-Sussex
 River Rother (River Don), Nebenfluss des Don in Derbyshire
 Rother, Teilstück des Wellenbachs in Bayern

Siehe auch:
 Röther
 Roter
 Roder